float – liczba zmiennoprzecinkowa
 float – metoda produkcji szkła
 float – rodzaj zagrywki w siatkówce
 Float – album muzyczny grupy Flogging Molly (2008)